Zafir kan henvise til:

 Zafir (film fra 2003) – dansk film fra 2003 af Malene Vilstrup
 Zafir (film fra 2011) – dansk kortfilm fra 2011 instrueret af Thomas Bagger